Kates ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Kates (1922–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Brian A. Kates (* 1972), US-amerikanischer Filmeditor
 Kathryn Kates (1948–2022), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert W. Kates (1929–2018), US-amerikanischer Geograph

Siehe auch:
 Cates